Polythoridae — семейство стрекоз из подотряда равнокрылых. Представители Polythoridae обитают в тропиках Нового Света. Встречаются в лесах, держась вблизи рек и ручьев.

Систематика 
Polythoridae содержит три подсемейства (Euthorinae, Miocorinae и Polythorinae), 6 родов и не менее 58 видов стрекоз. Система подсемейств со входящими в них родами приводится ниже:

 Euthorinae
 Euthore
 Miocorinae
 Miocora
 Stenocora (монотипический)
 Polythorinae
 Chalcopteryx
 Cora (примерно 18 видов)
 Polythore

Список видов 
 Chalcopteryx machadoi
 Chalcopteryx radians
 Chalcopteryx rutilans
 Chalcopteryx scintillans
 Chalcopteryx seabrai
 Chalcothore montgomeryi
 Cora chiribiquete
 Cora chirripa
 Cora confusa
 Cora cyane
 Cora dorata
 Cora dualis
 Cora inca
 Cora irene
 Cora jocosa
 Cora klenri
 Cora lugubris
 Cora marina
 Cora modesta
 Cora munda
 Cora notoxantha
 Cora obscura
 Cora parda
 Cora semiopaca
 Cora skinneri
 Cora subfumat'''
 Cora terminalis Cora xanthostoma Euthore fasciata Euthore fassli Euthore hyalina Euthore inlactea Euthore leroii Euthore mirabilis Miocora pellucida Miocora peraltica Polythore aurora Polythore batesi Polythore beata Polythore boliviana Polythore concinna Polythore derivata Polythore gigantea Polythore lamerceda Polythore manua Polythore mutata Polythore neopicta Polythore ornata Polythore picta Polythore procera Polythore spaeteri Polythore terminata Polythore victoria Polythore vittata Polythore williamsoni Stenocora percornuta''

Ссылки 
 

Семейства насекомых